

Sigle 
 Tanque Argentino Mediano – carro armato argentino
 Transporte Aéreo Militar – compagnia aerea boliviana, parte integrante della forza aerea (Fuerza Aérea Boliviana)
 Técnicas Aeronauticas de Madrid – azienda spagnola di manifatture aeronautiche
 Tbilisi Aircraft Manufacturing – azienda georgiana di sviluppo e produzione aerospaziale
 Tvornica Automobila Maribor– casa automobilistica slovena
 Twentieth Anniversary Macintosh – computer della Apple
 Team Alpha Male – team statunitense di arti marziali miste

Codici 
 TAM – codice vettore ICAO di LATAM Airlines Brasil
 tam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tamil

Aziende 
TAM Linhas Aéreas – compagnia aerea brasiliana, oggi LATAM Airlines Brasil
TAM Software – software house autrice di MIG (software per la gestione della manutenzione industriale)

Persone
Ah Fook Tam – giocatore di calcio a 5 hongkonghese
Jason Tam – attore, cantante e ballerino statunitense
Rabbenu Tam – rabbino francese
Siu Wai Tam – giocatore di calcio a 5 hongkonghese
Vivienne Tam – stilista cinese

Altro
Tam o' shanter, spesso abbreviato in tam – copricapo tradizionale scozzese